Daisy (en español: Margarita) hace referencia a varios artículos:

Personajes
 Pata Daisy, personaje de Disney.
 Princesa Daisy, personaje de Nintendo.

Localidades en Estados Unidos
 Daisy, pueblo en el condado de Pike, estado de Arkansas.
 Daisy, pueblo en el condado de Evans, estado de Georgia.
 Daisy, comunidad sobre el delta del río Misisipi, estado de Luisiana.

Otros
 Daisy (1964), anuncio político de la campaña de Lyndon B. Johnson. 
 "Daisy", episodio de la serie How I Met Your Mother.

 Daisy (2009), álbum de la banda de rock alternativo estadounidense Brand New.
 «Daisies» (2020), canción de la cantante estadounidense Katty Perry.
 Daisy Bell (1892), canción popular escrita por Harry Dacre.
 Sistema de Información Digital Accesible (por sus siglas en inglés D.A.I.S.Y. Digital Accessible Information SYstem),